O 147 Spazio é uma versão mais "luxuosa" do Fiat 147. Essa versão foi produzida no Brasil entre o final de 1982 e 1984. Em seus quinze anos de produção o Fiat 147 passou por duas reestilizações, sem grandes mudanças na carroceria. Na primeira reestilização ganhou uma frente mais baixa com faróis e grade inclinados, no estilo que a marca chamou "Europa" em 1980 e mais tarde em 1982 a segunda que foi chamada Spazio, incorporando para-choques de plástico envolventes no estilo alusivo a modelos contemporâneos da marca como o Fiat Ritmo.

História
	
No final de 1982, o 147 ganha plataforma igual a da Fiat Panorama reestilizada (a Panorama foi lançada originalmente em 1980) e passou a se chamar 147 Spazio ou apenas Spazio. Na mesma época, foi lançado a versão furgão e picape (Fiat 147 Fiorino, que é produzido até hoje, na plataforma do Uno). Já a versão sedã Fiat Oggi foi lançada em 1983 baseada também no Spazio. Essas versões tiveram vida curta, sendo produzidos até 1986.

O Spazio foi oferecido nas versões CL, CLS e o esportivo TR (substituindo o "147 Rallye", tinha câmbio de 5 marchas, opcional). O câmbio do Spazio foi criticado por apresentar maior dificuldade para encontrar as marchas em suas primeiras versões, problema que foi em parte solucionado pela Fiat a partir dos modelo Spazio de 1984. A versão Hatchback do 147 Spazio saiu de linha no Brasil no mesmo ano sendo substituída pouco depois pelo Uno, embora o Spazio continuasse sendo montado para exportação até 1993, e o ferramental de produção foi em parte transferido para a Argentina, onde foi montado até 1996.

Ver também 
 Fiat 147
 Fiat Oggi
 Fiat Panorama
 Fiat Fiorino
 City/147 Pick-up 
 Fiat
 Lista de automóveis do Brasil

Ligações externas 
 Best Cars Web Site. Fiat 147, um pequeno que foi grande em significado
 147 Fiat Clube
 Oficina Brasil. Fiat Spazio CL, o compacto mineiro que marcou a transição entre o clássico 147 e o moderno Uno

Spazio